Computerized Electronic Suspension
Consumenten Elektronica Service
Confédération Européenne de Scoutisme
Consumer Electronics Show
Cryogenic energy storage